Midori-ku (midori signifie « vert » en japonais) est le nom de divers arrondissements au Japon :
 Midori-ku (Chiba), arrondissement de la ville de Chiba ;
 Midori-ku (Nagoya), arrondissement de la ville de Nagoya ;
 Midori-ku (Sagamihara), arrondissement de la ville de Sagamihara ;
 Midori-ku (Saitama), arrondissement de la ville de Saitama ;
 Midori-ku (Yokohama), arrondissement de la ville de Yokohama.